Bristol é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Bristol (Massachusetts)
Condado de Bristol (Rhode Island)

Desambiguações de topônimos